Nam Dương (Bắc Giang), een xã in het district Lục Ngạn, een van de districten in de Vietnamese provincie Bắc Giang
 Nam Dương (Đà Nẵng)